Campo di lavoro forzato – nella storia
 Campo di lavoro – nel volontariato